JMF steht als Abkürzung für:
 Java Media Framework, eine Java-Bibliothek zur Handhabung von Audio- und Videodaten
 Job Messaging Format, ein Teil der Job Definition Format-Spezifikation (ein Dateiformat für die grafische Industrie)

Abkürzung